Der Mann im Nebel ist der Titel folgender Werke:

Der Mann im Nebel (Roman), Roman von 1899 von Gustav Falke
Der Mann im Nebel (1920), Stummfilm von 1920. Regie: Mutz Greenbaum
Der Mann im Nebel, Kurzgeschichte von Agatha Christie, siehe Die Büchse der Pandora (Buch)
Der Mann im Nebel, Titel einer Folge der Fernsehserie, basiert auf der vorgenannten Geschichte, siehe Detektei Blunt